Шарлинг — датская фамилия.

Династия богословов
 Шарлинг, Карл (Carl Emil Scharling, 1803—1877) — датский богослов.
 Шарлинг, Генрих (1836—1920) — датский богослов и писатель, сын Карла.
 Шарлинг, Карл Иммануил (Carl Immanuel Scharling, 1879—1951) — датский богослов и епископ; внук Карла, сын Генриха.